Монкада-и-Решак (,  или ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 23,34 км². Население — 33656 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Муранс (Франция, с 1989)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l’Institut d’Estadística de Catalunya
 Web sobre espeleologia urbana a Montcada i Reixac

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны